Giulia Agostinetto – pallavolista italiana
 Marta Agostinetto – pallavolista italiana